Elisabeth Hilda Zita Marie Anna Antonia Friederike Wilhelmine Louise prinses van Luxemburg van Bourbon van Parma en van Nassau (Schloss Berg, Luxemburg, 22 december 1922 - Fischbach (Luxemburg), 22 november 2011) was het tweede kind en de oudste dochter van groothertogin Charlotte van Luxemburg en van Felix van Bourbon-Parma. Zij was met haar derde naam vernoemd naar haar tante, Zita van Bourbon-Parma die als echtgenote van Karel I van Oostenrijk de laatste keizerin van Oostenrijk-Hongarije was. Ter gelegenheid van haar geboorte werd door de Luxemburgse posterijen een postzegelvel uitgegeven, het eerste in de geschiedenis van de filatelie. Zij was, na haar broer Jan, lange tijd tweede in lijn voor de opvolging op de Luxemburgse groothertogelijke troon.

Zij huwde in 1956 met Franz Ferdinand hertog von Hohenberg (1927-1977), lid van de familie Von Hohenberg en werd de moeder van:

Anna (Anita) Charlotte Maximiliana Euphemia Maria Helena  (18 augustus 1958), gehuwd met Romée de La Poëze graaf d'Harambure (15 juli 1949) met wie zij vier kinderen kreeg en van wie zij in 1998 scheidde, waarna zij in 2005 hertrouwde met graaf Andreas von Bardeau.
Sophie Felicitas Elisabetha Bona Maria Antonia (10 mei 1960), gehuwd met de Belgische jhr. Jean-Louis de Potesta (8 februari 1951), met wie zij drie kinderen kreeg.

Prinses van Luxemburg
Prinses van Nassau